Muirhead kan som auktorsförkortning betyda:

 Clara Winsome Muirhead
 Jeanette Muirhead
 Lockhart Muirhead

Robotskapade auktorsförkortningar